Ladby kan henvise til flere steder i Danmark:

 Ladby (Fyn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kølstrup Sogn, Kerteminde Kommune
 Ladbyskibet -  en skibsgrav fra vikingetiden ved Kerteminde
 Vikingemuseet Ladby - et kulturhistorisk museum i Kerteminde
 Ladby (Sjælland) – en bebyggelse og et ejerlav i Herlufsholm Sogn, Næstved Kommune
 Ladby kirkeruin er en ruin af en middelalderlig kirke i Næstved Kommune